Anne Sylvius (née en 1910 à Bruxelles) est un écrivain belge.

Elle a notamment écrit des romans policiers dans la collection Le Jury des éditions Beirnaerdt.

Bibliographie 

 Collection Le Jury, éditions Beirnaerdt, Bruxelles
 n° 53, Château des Lierres, 1942
 n° IX, Le Jeu des rois, 1943
 n° XVIII, Guignol, 1943
 Collection Les Romans policiers illustrés, éditions Les Auteurs associés, Bruxelles
 Qui sème le vent..., 1943

Naissance à Bruxelles au XXe siècle
Naissance en 1910
Écrivain belge francophone
Femme de lettres belge
Romancier belge du XXe siècle
Auteur belge de roman policier
Date de décès non renseignée (XXe siècle)
Romancière belge